«Житие Александра Невского» — исторический фильм о последних днях Александра Невского.

Сюжет 
Последние дни жизни князя Александра, который возвращается из Орды во Владимир. В пути князю становится плохо. Временами к нему возвращается сознание — и прошлое не дает покоя…

В ролях 
 Анатолий Горгуль — князь Александр Невский
 Виктор Поморцев — отец Таврион
 Вацлав Дворжецкий — митрополит Кирилл
 Асанбек (Арсен) Умуралиев — хан Батый
 Александр Ческидов — Протасий
 Юрий Алексеев
 Пётр Юрченков-старший
 Людмила Карауш
 Есболган Отеулинов — хан Берке
 Сергей Сметанин
 Ментай Утепбергенов
 Алексей Горбунов

Ссылки 
 «Житие Александра Невского» на сайте Кино-Театр. РУ

Фильмы СССР 1991 года
Исторические фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Свердловской киностудии
Александр Невский
Исторические фильмы о XIII веке
Фильмы о Древней Руси
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях